James Stephen peut faire référence à :

  (1858–1938), architecte américain
 James Stephen (1758–1832), avocat abolitionniste britannique et Membre du Parlement
Sir James Stephen (1789–1859), sous-secrétaire britannique aux colonies, 1836–1847
 Sir James Fitzjames Stephen (1829–1894), juge britannique et écrivain anti-libertaire
  (1822–1881), membre de l'Assemblée législative de Victoria, procureur général de Victoria et juge de la Cour suprême
  (1859–1892), poète anglais
 Jimmy Stephen (1922–2012), footballeur

Voir aussi
James Stephens